El Carmen steht für:
 Unsere Liebe Frau auf dem Berge Karmel

El Carmen bezeichnet folgende geographische Orte:

in Argentinien:
 Departamento El Carmen, Departament in Argentinien
 El Carmen (Jujuy), Hauptstadt des Departaments El Carmen

in Bolivien:
 El Carmen (Beni), Ortschaft im Departamento Beni
 El Carmen (Santa Cruz), ehemalige Kleinstadt im Departamento Santa Cruz
 El Carmen Rivero Tórrez, eine Landstadt in der Provinz Germán Busch
 El Carmen (Pando), Ortschaft im Departamento Pando
 El Carmen (Lomerío), Ortschaft im Departamento Santa Cruz 

in Chile:
 El Carmen (Ñuble), Gemeinde in der Provinz Ñuble, Chile

in Ecuador:
 El Carmen (Ecuador), Stadt (Municipio) sowie Parroquia urbana in der Provinz Manabí
 Kanton El Carmen, Kanton in der Provinz Manabí
 El Carmen (La Maná), Parroquia urbana im Kanton La Maná in der Provinz Cotopaxi

in El Salvador:
 El Carmen (Cuscatlán), Municipio im Departamento Cuscatlán
 El Carmen (La Unión), Municipio im Departamento La Unión

in Kolumbien:
 El Carmen (Norte de Santander), Municipio im Departamento Norte de Santander
 El Carmen de Apicalá, Municipio im Departamento Tolima
 El Carmen de Atrato, Municipio im Departament Chocó
 El Carmen de Bolívar, Municipio im Departamento Bolívar
 El Carmen de Chucurí, Municipio im Departamento Santander
 El Carmen de Viboral, Municipio im Departamento Antioquia

in Mexiko:
 El Carmen (Cacahoatán), Ort in Chiapas
 El Carmen (Chiapilla), Ort in Chiapas
 El Carmen (Chilón), Ort in Chiapas
 El Carmen (Frontera Hidalgo), Ort in Chiapas
 El Carmen (Pijijiapan), Ort in Chiapas
 El Carmen (Reforma), Ort in Chiapas
 El Carmen (Irapuato), Ort in Guanajuato
 El Carmen (Victoria), Ort in Guanajuato
 El Carmen (San Luis Acatlán), Ort in Guerrero
 El Carmen (Xochistlahuaca), Ort in Guerrero
 El Carmen (Huichapan), Ort in Hidalgo
 El Carmen (Tizayuca), Ort in Hidalgo
 El Carmen (Ahualulco de Mercado), Ort in Jalisco
 El Carmen (La Barca), Ort in Jalisco
 El Carmen (Hueypoxtla), Ort in México
 El Carmen (Tenancingo), Ort in México
 El Carmen (Villa Guerrero), Ort in México
 El Carmen (Puebla), Ort in Puebla
 El Carmen (Querétaro), Ort in Querétaro
 Municipio El Carmen Tequexquitla, Municipio in Tlaxcala

Siehe auch:
 Carmen (Begriffsklärung)
 Del Carmen (Begriffsklärung)